OLG steht für:
 Oberlandesgericht, Gerichtsbarkeit in Deutschland
 Oberlandesgericht (Preußen), Gerichtsbarkeit in Preußen
 Oberlandesgericht (Österreich), Gerichtsbarkeit in Österreich
 Ontario Lottery and Gaming Corporation, kanadische Krongesellschaft für Lotterien, Wohltätigkeitsorganisationen und die First-Nations-Kasinos
 Our Lady of Guadalupe, deutsch Unsere Liebe Frau von Guadalupe, mexikanisches Gnadenbild Marias
 Overlapping generations, Rahmenwerk makroökonomischer Betrachtungen, siehe Modelle überlappender Generationen (OLG-Modelle)
 VEB Oberlausitzer Glaswerke Weißwasser, siehe Vereinigte Lausitzer Glaswerke

Siehe auch:
 ÖLG

Abkürzung